Франо́поль () — деревня в Брестском районе Брестской области Белоруссии. Входит в состав Радваничского сельсовета.

География 
Деревня расположена в 3,5 км по автодорогам к северу от центра сельсовета, агрогородка Большие Радваничи, и в 31 км по автодорогам к востоку от центра Бреста.

История 
В XIX веке деревня — центр имения в Брестском уезде Гродненской губернии. В 1858 году — владение А. Солодова, который имел 221 десятину земли. По переписи 1897 года — хлебозапасный магазин, лавка. В 1905 году в деревне, имении, поселении и фольварке Радваничской волости Брестского уезда — 288 жителей.

После Рижского мирного договора 1921 года — в составе гмины Радваничи Брестского повята Полесского воеводства Польши, 72 дома. С 1939 года — в составе БССР. В 1940 году — 124 двора. Треть деревни была уничтожена в Великую Отечественную войну.

Население

Достопримечательность 

 Городище периода раннего Средневековья (VIII–X вв.) —

Литература

Примечания 

Населённые пункты Брестского района